Жовтень () — в переводе «октябрь»:

Населённые пункты

 Жовтень — с 1940 по 2003 год название посёлка городского типа Езуполь Тысменицкого района Ивано-Франковской области.

 Жовтень — до 2016 года название села Новое Казанковского района Николаевской области.
 Жовтень — до 2016 года название села Солнечное Очаковского района Николаевской области.

 Жовтень — с 1928 по 2016 год название села Петроверовка Ширяевского района Одесской области.

 Жовтень — до 2016 года название села Сугаровское Сахновщинского района Харьковской области.

 Жовтень — до 2016 года название села Лесовые Хуторы Носовского района Черниговской области.

Другое 
 Жовтень — кинокомплекс в Киеве
 Жовтень — журнал Союза писателей УССР
 Жовтень (Художественное объединение «Октябрь») (1930 - 1931)

См. также 
 
  () — в переводе «октябрь»